Miejscowości w USA:
 Frankfort – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Will
 Frankfort – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Clinton
 Frankfort – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Marshall
 Frankfort – stolica stanu Kentucky, położona w hrabstwie Franklin
 Frankfort – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Waldo
 Frankfort – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Benzie
 Frankfort – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Herkimer
 Frankfort – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Herkimer
 Frankfort – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Ross
 Frankfort – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Spink
 Frankfort – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
 Frankfort – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Pepin
Gminy w USA:
 Frankfort (ang. Frankfort Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Franklin
 Frankfort (ang. Frankfort Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Will
 Frankfort (ang. Frankfort Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Montgomery
 Frankfort (ang. Frankfort Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Waldo
 Frankfort (ang. Frankfort Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Knox
 Frankfort (ang. Frankfort Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Herkimer
 Frankfort (ang. Frankfort Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Spink
 Frankfort (ang. Frankfort Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
 Frankfort (ang. Frankfort Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Pepin

Inne
 Frankfort (Południowa Afryka)

Zobacz też: Frankfurt, Frankford